

Pittura
 Ballerine – dipinto di Edgar Degas

Cinema
 Ballerine – film del 1936 diretto da Gustav Machatý
 Ballerine – film muto del 1918 diretto da Lucio D'Ambra

Pagine correlate 

 Ballerina (disambigua)